„Шарл Ерман“ е многофункционален стадион, намиращ се в Ница, Франция. Капацитетът му при спортни събития е 8000 души. Понякога се използва от ОЖК Ница за тренировки или приятелски срещи. За големи концерти образува общ комплекс заедно с Пале Никая, така че до 50 000 души могат да наблюдават сцената.

Стадиони във Франция
Спорт в Ница
Основани във Франция през 1973 година